Le nom Gustav a été donné à trois ouragans et deux tempêtes tropicales dans le bassin atlantique :

 Tempête tropicale Gustav en 1984 faisant du surplace au large des Bermudes sans causer de dommages majeurs ; 
 Ouragan Gustav de 1990 de catégorie 3 qui a menacé les Petites Antilles mais ne les a jamais atteintes ;
 Tempête tropicale Gustav de 1996, une faible tempête de courte durée de vie au large de l'Afrique ; 
 Ouragan Gustav (2002) ;
 Ouragan Gustav en 2008, dont les dommages ont mené au retrait de ce nom des listes futures.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme